Kršćanstvo je najzastupljenija vjera u San Marinu.

Povijest
San Marino je jedna od zemalja gdje se kršćanstvo proširilo u vremenima prijelaza u kasnu antiku. U svezi sa širenjem kršćanstva u ovim krajevima je i sv. Marin s hrvatskog otoka Raba.

Galerija

Izvori 

Religija u San Marinu
San Marino